Het ATP-toernooi van Scottsdale 2005 (met de officiële naam Tennis Channel Open 2005) werd van 21 tot en met 27 februari gespeeld.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Fairmont Scottsdale Princess in de Amerikaanse plaats Scottsdale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Scottsdale
ATP-toernooi van Scottsdale